Benson Cherono, Qatarees afstandsloper van Keniaanse origine
Elizeba Cherono, Nederlandse langeafstandsloopster van Keniaanse komaf
Gladys Cherono, Keniaans afstandsloper
Lawrence Cherono, Keniaans marathonloper
Priscah Jepleting Cherono, Keniaans afstandsloper
Saif Saaeed Shaheen (geboren als Stephen Cherono), Qatarees steeplechaseloper